Peseta, hace referencia a la antigua moneda de curso legal en España (y sus territorios de ultramar) entre 1868 y 2002, sustituida por el euro.

El término peseta también puede referirse a:

Monedas 

Peseta catalana, antigua moneda utilizada en Cataluña (España), entre 1808 hasta 1850.
Peseta vasca, antigua moneda utilizada en el País Vasco (España), entre 1936 y 1937.
Peseta ecuatoguineana, antigua moneda de Guinea Ecuatorial, de curso legal entre 1969 y 1975.
Peseta saharaui, moneda de la República Árabe Saharaui Democrática.

Topónimos 

Barrio de la Peseta, barrio de Madrid (España) ubicado en la zona oeste de la ciudad, a modo de nuevo ensanche residencial.
Estación de La Peseta, estación de Metro de Madrid, ubicada en la Línea 11, que presta servicio a la zona residencial del Barrio de la Peseta.